

Personnalités
Armand Duez (1872-1943), homme politique français.
Ernest Ange Duez (1843-1896), artiste peintre français.
Henri Duez (né en 1937), coureur cycliste français.
Jean-Luc Duez (1949-2017), artiste français.
Marc Duez (né en 1957), pilote automobile belge.
Marc Duez (né en 1958), footballeur français.
Paul Duez (1888-1947), juriste français.
Sophie Duez (née en 1962), actrice française.

Homonymie de patronyme